

Раєвська сільська рада — сільське поселення, Альшеєвський район, Башкортостан
 Раєвська сільська рада — сільське поселення, Давлекановський район, Башкортостан
 Раєвська сільська рада — сільське поселення, Земетчинський район, Пензенська область